

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des afrikanischen Fußballverbandes CAF für die Weltmeisterschaft in Südafrika.

Zur zweiten Qualifikationsrunde traf Nigeria in der Gruppe 4 auf den Gastgeber und Fixqualifizierten Südafrika, Sierra Leone und Äquatorialguinea und kam mit sechs Siegen aus ebenso vielen Spielen in die dritte Qualifikationsrunde.

Dort spielte das nigerianische Nationalteam in der Gruppe 2 gegen Tunesien, Mosambik und Kenia und qualifizierte sich als abermaliger Gruppensieger für die WM-Endrunde.

Zweite Runde 

1. Juni 2008:
Nigeria – Südafrika 2:0 (2:0)

7. Juni 2008:
Sierra Leone – Nigeria 0:1 (0:0)

15. Juni 2008:
Äquatorialguinea – Nigeria 0:1 (0:1)

21. Juni 2008:
Nigeria – Äquatorialguinea 2:0 (1:0)

6. September 2008:
Südafrika – Nigeria 0:1 (0:0)

11. Oktober 2008:
Nigeria – Sierra Leone 4:1 (3:1)

Dritte Runde 

29. März 2009:
Mosambik – Nigeria 0:0

7. Juni 2009:
Nigeria – Kenia 3:0 (1:0)

20. Juni 2009:
Tunesien – Nigeria 0:0

6. September 2009:
Nigeria – Tunesien 2:2 (1:1)

11. Oktober 2009:
Nigeria – Mosambik 1:0 (0:0)

14. November 2009:
Kenia – Nigeria 2:3 (0:1)

Nigerianisches Aufgebot 
Nationaltrainer Lars Lagerbäck, der den Trainerposten erst im Februar 2010 übernommen hatte, gab Mitte zunächst eine 44 Spieler umfassende Liste der potentiellen WM-Teilnehmer bekannt, die zu einem Trainingslager in Großbritannien eingeladen wurden. Von dieser Liste schafften es Greg Etafia, Olubayo Adefemi, Michael Odibe, Sam Sodje, Femi Ajilore, Joseph Akpala, Michael Eneramo, Seyi Olofinjana, Onyekachi Okonkwo, Sone Aluko, Gabriel Reuben, Ahmed Musa, Solomon Okpako und Bartholomew Ibenegbu nicht in das vorläufige, 30 Spieler umfassende Aufgebot. Aus diesem 30-köpfigen Aufgebot strich Lagerbäck schließlich Bassey Akpan (Bayelsa United), Peter Suswam (Lobi Stars), Onyekachi Apam (OGC Nizza), Ikechukwu Uche (Real Saragossa), Victor Anichebe (FC Everton), Ideye Brown (FC Sochaux) und Peter Utaka (Odense BK), um die von der FIFA geforderte Kadergröße von 23 Spielern zu erreichen. Nach der verletzungsbedingten Absage von John Obi Mikel (FC Chelsea) wurde Ideye Brown nachnominiert.

Vorrunde 

In der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika traf die nigerianische Fußballnationalmannschaft in der Gruppe B auf Argentinien, Südkorea und Griechenland. Nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden schied Nigeria als Gruppenletzter aus dem Turnier aus.

 Samstag, 12. Juni 2010; 16:00 Uhr in Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) Argentinien –  Nigeria 1:0 (1:0)

 Donnerstag, 17. Juni 2010; 16:00 Uhr in Mangaung/Bloemfontein Griechenland –  Nigeria 2:1 (1:1)

 Dienstag, 22. Juni 2010; 20:30 Uhr in Durban Nigeria –  Südkorea 2:2 (1:1)

Weblinks 
  auf FIFA.com

Einzelnachweise 

2010
Nigeria